Кирхберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гельмут Бергер по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля